Kühne steht für:

 Kühne (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Carl Kühne KG, deutscher Nahrungsmittelhersteller
 Dresdner Centralheizungsfabrik Louis Kühne, ehemalige Gießerei und Produzent von Zentralheizungen in Dresden
 Kühne + Nagel, international tätiges Logistik- und Gütertransportunternehmen
 Kühne Logistics University, staatlich anerkannte private Hochschule in Hamburg
 Kühnesches Haus, Fachwerkhaus in der Innenstadt von Haldensleben, Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 der Kühne
 Kühn
 Kuhne
 Kühnen
 Küne
 Karl der Kühne